Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 2010-2011 è stato l'ottantesimo organizzato in Italia. Il campionato si è concluso con la vittoria in finale della Famila Wüber Schio sulla Cras Taranto per 3-2. Le venete hanno conquistato così il loro quarto scudetto.

Regolamento
Le squadre classificate dal primo all'ottavo posto al termine della regular season si sono qualificate ai play-off per l'assegnazione dello scudetto, mentre le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto hanno partecipato ai play-out per determinare la squadra che retrocede in Serie A2.

Le squadre partecipanti
L'unica novità rispetto al campionato 2009-10 era la Agos Ducato Lucca, neopromossa al posto della retrocessa Women Livorno.

Stagione regolare
Al termine della stagione regolare Famila Wüber Schio, Cras Taranto, Bracco Geas Sesto San Giovanni, Liomatic Umbertide, Umana Venezia, Pool Comense, Erg Priolo e Officine Digitali Faenza sono state ammesse ai play-off scudetto, mentre Agos Ducato Lucca, Lavezzini Parma, GMA Pozzuoli e Job Gate Napoli sono ammesse ai play-out.

Classifica

Risultati

Statistiche individuali

Punti

Rimbalzi

Assist

Play-out

Semifinali
La serie si disputa al meglio delle 3 gare, la prima partita si gioca in casa della squadra meglio piazzata, la seconda a campi invertiti e, infine, l'eventuale bella in casa della squadra con classifica migliore. Rimangono in Serie A1 l'Agos Ducato Lucca e la Lavezzini Parma.

(9)  - (12)

(10)  - (11)

Finali
La serie si disputa al meglio delle 3 gare, la prima partita si gioca in casa della squadra meglio piazzata, la seconda a campi invertiti e, infine, l'eventuale bella in casa della squadra con classifica migliore. Rimane in Serie A1 la GMA Pozzuoli, mentre retrocede in Serie A2 la Job Gate Napoli.

(11)  - (12)

Play-off

Quarti di finale
La serie si disputa al meglio delle 3 gare, la prima partita si gioca in casa della squadra meglio piazzata, la seconda a campi invertiti e, infine, l'eventuale bella in casa della squadra con classifica migliore. Passano il turno la Famila Wüber Schio, la Cras Taranto, la Bracco Geas Sesto San Giovanni e la Liomatic Umbertide.

(1)  - (8)

(2)  - (7)

(3)  - (6)

(4)  - (5)

Semifinali
La serie si disputa al meglio delle 5 gare, la prima partita si gioca in casa della squadra peggio piazzata, la seconda e la terza a campi invertiti, l'eventuale quarta in casa della squadra con la classifica peggiore e, infine, l'eventuale bella in casa della squadra con classifica migliore. Passano il turno la Famila Wüber Schio e la Cras Taranto.

(1)  - (4)

(2)  - (3)

Finali
La serie si disputa al meglio delle 5 gare, la prima partita si gioca in casa della squadra peggio piazzata, la seconda e la terza a campi invertiti, l'eventuale quarta in casa della squadra con la classifica peggiore e, infine, l'eventuale bella in casa della squadra con classifica migliore. Vince lo scudetto la Famila Wüber Schio.

(1)  - (2)

Supercoppa
La Supercoppa di Lega è la coppa in palio tra le vincitrici del campionato e della Coppa Italia dell'anno precedente.

Squadra campione

Verdetti
 Campione d'Italia:  
 Vincitrice Coppa Italia:  
 Formazione: Chiara Pastore, Elisabetta Moro, Maria Zanella, Liron Cohen, Janel McCarville, Maja Erkič, Raffaella Masciadri, Emanuela Ramon, Elena Paparazzo, Isabelle Yacoubou, Jenifer Nadalin, Laura Macchi. All.: Sandro Orlando.
 Vincitrice Supercoppa:  
 Retrocessa in serie A2:  
 Rinuncia alla Serie A1:

Voci correlate 
 Coppa Italia di pallacanestro femminile 2011

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010 A1